Voetbalvereniging Hechte Vriendschap Overwint (VV HVO), een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Vlaardingen, thans SV CWO
 NL HVO, de UN/LOCODE (United Nations Code (for Trade and Transport Locations)) voor Helvoirt
 Halfvastenoptocht (HVO), een carnavalsoptocht op Laetare, de vierde zondag in de Vastentijd
 Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO) (1919-2004)
 Helikoptervliegeropleiding (HVO) van de Koninklijke Luchtmacht (KLu)
 Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO), een Nederlandse onderscheiding
 Houtvrij offset, een papiersoort
 Hulp voor onbehuisden (HVO), een in 1904 in Amsterdam opgerichte vereniging, in 1997 opgegaan in HVO-Querido
 Stichting HVO-Querido, een dak- en thuislozenorganisatie in Amsterdam
 Kroatische Defensieraad (Hrvatsko vijeće obrane (HVO)), 1992-1995
 Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
 Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) (biodiesel)